

События 
 Лето — Ираклий вернулся в Константинополь. 4 июля его сын Ираклий-младший назначен Августом, что стало причиной 
 Византийский император Ираклий I издаёт указ, так называемый «Экфесис» — «Изложение веры», который окончательно повелевает исповедовать учение об одной воле при двух природах Спасителя (см. Монофелитство).
Пирр I становится патриархом Константинополя.
Взятие арабами Антиохии.
 638—643 — Князь Армении Теодорос Рштуни (+654).
Начало Амвасcкой чумы в Сирии.
Создание исламского календаря.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 638 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 638 году
 Дагоберт I, король франков, сын франкского короля-меровинга Хлотаря II.
 Сергий I (Патриарх Константинопольский).
 Софроний Иерусалимский — иерусалимский патриарх, почитается в лике святых.
 12 октября — Гонорий I, папа римский.

См. также